Le nom Kevin Hardy peut faire référence à :
Kevin Hardy (né en 1945), un joueur de football américain, ayant joué comme defensive tackle.
Kevin Hardy (né en 1973), un joueur de football américain, ayant joué comme linebacker.

Voir aussi